Arnim-Boitzenburg ist der Nachname von mehreren Personen:

 Albrecht von Arnim Albrecht Graf von Arnim (1841–1903), preußischer Gutsbesetzer und Politiker.
 Adolf von Arnim-Boitzenburg (1832–1887), schlesischer Staatsmann
 Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (1803–1868), preußischer Staatsmann
 Dietlof von Arnim-Boitzenburg (1867–1933), preußischer Junker und deutscher Politiker
 Friedrich Wilhelm von Arnim-Boitzenburg (1739–1801), preußischer Beamter und Kriegsminister
 Georg Dietloff von Arnim-Boitzenburg (1679–1753), preußischer Staatsmann und zuletzt leitender Minister unter Friedrich II.
 Hans Georg von Arnim-Boitzenburg (1583–1641), brandenburgisch-kursächsischer Feldherr, Diplomat und Politiker im Dreißigjährigen Krieg
 Sieghart Dietlof Graf von Arnim (auch: Sieghart Graf von Arnim-Boitzenburg; 1928–2020), deutscher Manager und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Arnim (Adelsgeschlecht)